Louis-Auguste est un prénom masculin.

Prénom
Louis-Auguste est un prénom composé masculin français. Il prend la forme de Ludwig August (allemand), Luis Augusto (espagnol), Luigi-Augusto (italien), Ludwik August (polonais), Luís Augusto (portugais) et Ludvig August (suédois, danois, norvégien).

Personnalités francophones portant ce prénom 

Le prénom Louis-Auguste est notamment porté par :
 Louis XVI, né Louis-Auguste de France, (1754-1793), dernier roi de France de la période dite de l'Ancien Régime ;
 Louis-Auguste d'Affry, (1713-1793), diplomate franco-suisse et général commandant les régiments suisses au service de Louis XV et de Louis XVI ;
 Louis-Auguste d'Albert d'Ailly,  duc de Chaulnes, (1676-1744), militaire français, général sous Louis XIV, maréchal de France sous Louis XV ;
 Louis-Auguste Amos (1869-1948), architecte québécois ;
 , (1803-1867), homme d'affaires et pionnier franco-américain ;
 Louis-Auguste Bertrand, (1808-1875), communiste icarien et pionnier mormon ;
 Louis-Auguste Beurdeley, (1808-1882), ébéniste et bronzier français ;
 Louis-Auguste Bisson, (1814-1876), photographe français ;
 Louis-Auguste Blanqui, (1805-1881), révolutionnaire socialiste français ;
 Louis-Auguste Boileau, (1812-1896), architecte français ;
 Louis-Auguste Bosseboeuf, (1852-1928), ecclésiastique, historien et archéologue français ;
 Louis-Auguste Boudet, (1803-1886), homme politique français du Second Empire ;
 Louis Auguste de Bourbel de Montpinçon, (1774-1858), militaire du Premier Empire devenu Colonel sous la Restauration ;
 Louis-Auguste de Bourbon, (1670-1736), duc du Maine, duc d'Aumale, prince souverain de Dombes, comte d’Eu, fils légitimé du roi de France Louis XIV ;
 Louis-Auguste de Bourbon, (1700-1755), prince souverain de Dombes, comte d'Eu, militaire français ;
 Louis Auguste Broët, (1811-1884), homme politique saint-simonien et député de l'Ardèche ;
 Louis-Auguste Brun, (1758-1815), peintre paysagiste, animalier et portraitiste suisse ;
 Louis-Auguste Buffet, (1789-1864), facteur d'instruments de musique français ;
 Louis-Auguste Camus de Richemont, (1771-1853), général français de l’Empire et un homme politique français ;
 Louis-Auguste Carrier, (1858-1928), homme politique fédéral du Québec ;
 , (1827-1858), architecte français, célèbre pour avoir réalisé la Villa Eugénie à Biarritz ;
 Louis-Auguste Curtat, (1759-1832), pasteur suisse et professeur de théologie à l'Académie de Lausanne ;
 Louis-Auguste Cyparis, (1874-1929), l'un des deux survivants de l'éruption du  de la montagne Pelée en Martinique ;
 Louis-Auguste Delalle, (1800-1871), ecclésiastique français, évêque de Rodez (1855-1871) ;
 Louis-Auguste Deschamps de Pas, (1765-1842), botaniste, naturaliste et chirurgien français ;
 Louis-Auguste Desmarres, (1810–1882), un ophtalmologue français ;
 Louis-Auguste Dugal, (1869-1930), homme politique canadien ;
 , (1884-1967), homme politique canadien ;
 Louis Auguste Germain de Montforton, (1815-1883), homme politique français de la Monarchie de Juillet ;
 Louis Auguste de Ghaisne, (1773-1846), comte de Bourmont, chef Chouan, général français du Premier Empire, et maréchal de France ;
 Louis-Auguste Girardot, (1856-1933), peintre orientaliste et lithographe français ;
 Louis-Auguste Joly, (1774-1798), peintre français ;
 Louis-Auguste Jouvenel des Ursins d'Harville, (1749-1815), général et homme politique français de la Révolution et de l’Empire, Gouverneur des Tuileries ;
 Louis-Auguste Lansier, (1758-1818), homme politique français de la Révolution puis de l'Empire ;
 Louis-Auguste Lapito, (1803-1874), peintre français ;
 Louis-Auguste Le Clerc, (1688-1771), sculpteur français ;
 Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil, (1730-1807), Baron de Preuilly, diplomate et ministre de Louis XVI ;
 Louis Auguste Lévêque, (1814-1875), sculpteur français ;
 Louis-Auguste Levesque, (1809-1888), armateur et industriel breton ;
 Louis-Auguste de Lyle de Taulanne, (1716-1795), officier de marine et aristocrate français ;
 Louis Auguste Marchand de Plauzonne, (1774-1812), général français du Premier Empire, tué à la Bataille de la Moskowa ;
 Louis Auguste Mariage, (1767-1827), général français du Premier Empire ;
 Louis-Auguste Mélot, (1858-1899), peintre français ;
 Louis Auguste Moreau, (1855-1919), sculpteur français ;
 Louis-Auguste Moreaux, (1817-1877), artiste peintre franco-brésilien ;
 Louis-Auguste Munch, (1839-1900), imprimeur-lithographe alsacien ;
 , (1816-1881), homme politique canadien ;
 Louis-Auguste Pein, (1867-1915), militaire français ayant combattu durant la Première Guerre mondiale ;
 Louis-Auguste de Peyre, (1797-1869), homme politique français de la monarchie de Juillet ;
 Louis-Auguste Roubaud, (1828-1906), sculpteur français ;
 Louis-Auguste Royer, (1833-1923), homme politique français ;
 Louis-Auguste de Sainson, (1801-1887), dessinateur et peintre français, spécialisé en histoire naturelle et géographie, connu pour avoir accompagné l'expédition de 1826-1829 de la corvette L'Astrolabe dirigée par Jules Dumont d'Urville ;
 Louis-Auguste Say, (1774-1840), économiste et industriel sucrier français ;
 Louis-Auguste Victor Susane, (1810-1876), général et historien militaire français.

Autres personnalités portant ce prénom 

 Louis-Auguste d'Anhalt-Köthen (1802-1818), prince allemand, duc d'Anhalt-Köthen (1812-1818) ;
 Ludwig-August-Theodor Beck, (1880-1944), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 , (1803-1867), pionnier américain et entrepreneur ;
 , (1860-1829), homme politique socialiste autrichien ;
 , (1808-1863), historien et juriste suisse ;
 , (1942-), archevêque colombien ;
 , (1815-1888), scientifique et inventeur danois ;
 , (1755-1810), général polonais ;
 , (1776-1828), général autrichien ;
 Ludwig August Frankl von Hochwart, (1810-1894), médecin, journaliste et poète autrichien ;
 , (1842-1902), peintre norvégien ;
 Luis Augusto García, (1950-), joueur de football international colombien puis entraîneur ;
 , (1868-1913), juriste danois ;
 , (1779-1851), homme politique polonais ;
 , (1796-1855), Dessinateur, peintre et lithographe allemand ;
 Luis Augusto Huergo, (1837-1913), ingénieur et mathématicien argentin ;
 Ludwig August Lebrun, (1752-1790), hautboïste et compositeur allemand d'origine belge ;
 Ludwig August Mellin, (1784-1835), politicien, cartographe, écrivain germano-balte ;
 , (1846-1895), homme politique et ministre bavarois ;
 Luís Augusto Osório Romão, (1983-), footballeur brésilien ;
 , (1825-1893), homme de lettres portugais ; 
 , (1775-1846), homme politique nationaliste polonais ;
 , (1839-1893), industriel métallurgiste allemand ;
 , (1809-1879), industriel allemand ;
 , (1993-), footballeur international portugais ;
 , (1917-1981), joueur d'échecs colombien ;
 Ludwig August de Saxe-Cobourg, (1845-1907), prince allemand de la Maison de Saxe-Cobourg, militaire austro-hongrois et un amiral de la marine impériale brésilienne ;
 , (1797-1881), juriste allemand ;
 , (1820-1906), peintre danois ;
 , (1750-1826), général prussien qui combattit durant les guerres napoléoniennes ;
 , (1941-1966), militaire guatémaltèque et chef des Fuerzas Armadas Rebeldes, groupe de guérilleros marxistes au Guatemala ;
 Luís Augusto Vinhaes, (1897-1960), entraîneur de football brésilien ;
 , (1807-1888), journaliste et linguiste allemand.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français